Gieorgij Aleksandrowicz Żukow (1908–1991) – dziennikarz radziecki
 Gieorgij Iwanowicz Żukow (1913–1994) – bohater Związku Radzieckiego
 Gieorgij Konstantinowicz Żukow (1896–1974) – marszałek Związku Radzieckiego
 Gieorgij Siergiejewicz Żukow (1903–1978) – generał porucznik bezpieczeństwa państwowego
 Gieorgij Wasiljewicz Żukow (1882–1972) – radziecki generał
 Gieorgij Żukow (ur. 1994) – kazachski piłkarz